Borisov 
Borisov – esonimo russo per Barysaŭ, città della Bielorussia
2I/Borisov – cometa interstellare scoperta nel 2019
11016 Borisov – asteroide della fascia principale
 – società calcistica bielorussa

Persone
Aleksandr Fёdorovič Borisov – attore e regista sovietico
Bojko Borisov – politico bulgaro
Hennadij Borisov – astrofilo ucraino
Krasimir Borisov – calciatore bulgaro
Miloš Borisov – cestista montenegrino
Oleg Ivanovič Borisov – attore russo
Simeon Borisov – politico bulgaro; fu re di Bulgaria dal 1943 al 1946
Valentin Michajlovič Borisov – linguista, orientalista e aforista russo
Vasilij Borisov – ex tiratore a segno sovietico
Vitali Borisov – giocatore di calcio a 5 azero

Pagine correlate
Boris (disambigua)
Borisovskij rajon
Borisoglebsk